Нижче наведено список населених пунктів повіту Сучава, Румунія.

Сучава